Tanganyika poate să se refere la:

 Teritoriul constituit din partea continentală a Tanzaniei și insula Mafia (o insulă de corali cu suprafața de 518 km² din arhipelagul Zanzibar), însă fără restul arhipelagului Zanzibar;
 Republica Tanganyika, stat constituit în această zonă la 9 mai 1962, care, împreună cu Zanzibarul, la 26 aprilie 1964 a format Confederația Tanzania;
 Tanganyika (teritoriu), o fostă colonie germană din Africa de Est (fără Rwanda și Burundi), preluată de Regatul Unit după 1918;
 Lacul Tanganyika, situat în partea vestică a Tanzaniei;
 Provincia Tanganyika din Republica Democrată Congo, creată în 2009 din fostul district din cadrul provinciei Katanga.

Africa